PGL Major Stockholm 2021 — шестнадцатый в истории турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Турнир прошёл с 26 октября по 7 ноября 2021 года. Место соревнований — Авичи-Арена, Стокгольм, Швеция. Призовой фонд турнира — 2 000 000 $. 24 команды квалифицированы через серию из специальных RMR-турниров. Это первый мейджор, проведённый после двухгодичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

20 июля 2021 года PGL объявили, что рассматривают другие европейские города в качестве площадки для проведения турнира в связи с тем, что власти Швеции из-за коронавирусных ограничений допускают лишь 300 зрителей на Авичи-Арену. Турнирный оператор продолжает переговоры с шведскими властями, но не исключает и переезд турнира.

17 сентября 2021 года PGL подтвердили, что турнир пройдёт в Стокгольме, но дата начала турнира была передвинута с 23 октября на 26 октября.

Турнир стал самым просматриваемым мейджором по CS:GO и турниром от Valve. В гранд-финале пик зрителей составил .

Формат 

В турнире участвуют 24 команды, отобранные после проведения шести отборочных турниров (RMR-турниров). Сами турниры поделены на регионы — Азия, СНГ, Европа, Северная Америка, Океания и Южная Америка. По результатам квалификаций, определяется стадия турнира, в которую попадает команда.

Турнир проводится по швейцарской системе с применением коэффициента Бухгольца.

Пул карт 
По сравнению с прошлым мейджором, карта «Train» была заменена на «Ancient». Несмотря на это, на первых RMR-турнирах, «Train» оставался в активном пуле карт.

Список карт 
 Dust II
 Mirage
 Inferno
 Nuke
 Ancient
 Overpass
 Vertigo

Ограничения 
В связи с добавлением во многие команды шестого игрока, компания Valve разрешили заменять до двух игроков, но при этом команда потеряет 20 % очков за замену игрока в составе. Например, если команда заменит двух игроков, то с турнира она потеряет 40 % RMR-очков, если одного — то 20 % RMR-очков.

Также Valve обязали провести минимум 2, и максимум 3 RMR-турнира, но при этом один из них должен быть проведён в формате LAN-турнира.

Трансляция 
Россия и страны СНГ: Официальным оператором трансляций для русскоязычного сообщества стала WePlay.

Результаты RMR-турниров

Команды

Групповой этап претендентов

Групповой этап легенд 

Подчёркнутым отмечена карта, выбранная командой.

Этап чемпионов 
В финале турнира столкнулись команды G2 и Natus Vincere. Первая карта Ancient, выбранная G2, была выиграна NAVI со счётом 16:11. На карте Nuke, команде G2 до победы не хватало двух раундов, однако, при счёте 14:7, команда NAVI начала брать раунды один за другим, и впоследствии выиграли вторую карту. Таким образом, Natus Vincere стали чемпионами PGL Major 2021, а также стали первой командой, выигравшей мейджор без единой проигранной карты.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский поздравил команду Natus Vincere с победой. Депутаты Государственной думы РФ Дмитрий Свищев и Виталий Милонов также поздравили NAVI с победой. Милонов, в свою очередь, назвал Россию «ведущей киберспортивной державой» и предложил включить киберспорт в учебные программы.

Молодцы, Counter-Strike вообще считается классикой киберспорта. Эта победа показывает, что наши парни вместе с украинцами под управлением менеджеров, тренеров провели слаженную работу. <…> Конечно, компьютерозависимость остается видом психического отклонения, но киберспорт — это способ преодоления зависимости и извлечь из неё что-то полезное. Это лучше, чем сидеть и залипать в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна.

Турнирная сетка

Результаты

См. также 
 Региональные отборочные турниры к PGL Major 2021

Примечания

Комментарии

Источники 

Counter-Strike
Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
2021 год в киберспорте
Октябрь 2021 года
Ноябрь 2021 года